Csehország
Ondřejov, település a Kelet-prágai járásban
Ondřejov, település a Pelhřimovi járásban